L'effetto Rosenthal è un effetto studiato dallo psicologo tedesco Robert Rosenthal:

 In psicologia sociale è sinonimo di effetto Pigmalione.
 Nelle scienze sperimentali e in statistica è sinonimo di effetto aspettativa.
 In altri contesti è sinonimo di profezia che si autoavvera.